Abramis brama kan avse:

 Abramis brama – det vetenskapliga namnet på fisken braxen
 Abramis Brama – ett rockband